Cruz Verde puede referirse a las siguientes:

 Puerto de la Cruz Verde, en España.
 Cruz Verde, barrio de la ciudad de Málaga, España. 
 Farmacias Cruz Verde, cadena chilena.
Cruz Verde Hondureña
Cruz Verde Maya
 Cruz Verde (Venezuela), grupo voluntario de primeros auxilios venezolano surgido en las protestas de 2014.